Euadne (griech. Εὐάδνη}) ist der Name folgender Figuren der griechischen Mythologie:

 Euadne (Tochter des Poseidon), mit der Pitane
 Euadne (Tochter des Iphis), Frau des Kapaneus
 Euadne (Tochter des Strymon), mit der Neaira
 Euadne (Tochter des Pelias), mit der Anaxibia

Siehe auch:
 Evadne